Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Julien Boutter e Fabrice Santoro che hanno battuto in finale Donald Johnson e Piet Norval 7-6(8), 4-6, 7-6(5).

Teste di serie 

 David Adams /  Mikael Tillström (primo turno)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (primo turno)

 Donald Johnson /  Piet Norval (finale)
 Juan Ignacio Carrasco /  Sandon Stolle (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 2000
ATP Tour 2000